Едеса — давнє місто на території сучасної Туреччини, попередник міста Шанлиурфа.
 Едеса (Греція) — місто в Греції, столиця ному Пелла.